Durham Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Durham Township (Arkansas)
 Durham Township (Illinois)
 Durham Township (Kansas)
 Durham Township (North Dakota)
 Durham Township (Pennsylvania)